Qiling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiling (socken i Kina, Henan), 
 Qiling (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar